Venturini ima više značenja:
 Venturini (Breša)
 Venturini (Mantova)
 Venturini (Vičenca)